Osoby o tym nazwisku:
 Zoe Hives – australijska tenisistka

Inne:
 The Hives – szwedzki zespół rockowy